Maxmilián Rainier Casiraghi (* 19. dubna 2018) je třetím dítětem Andrea Casiraghiho a Tatiany Santo Domingo. Má staršího bratra Alexandra "Sashu" Casiraghiho a starší sestru Indii. Maxmilián Rainier je pátým vnukem princezny Caroline. Před svou starší sestrou je šestým v řadě následnictví monackého trůnu. Své prostřední jméno dostal podle svého pradědečka, knížete Rainiera III.

Život 
Oznámení o jeho narození přišlo až o několik dní později. Rodina si chtěla svoji radost užít v soukromí. Narodil se čtyři roky po narození bratra Alexandra Andrey Stefana, zvaného Sascha, a dva roky po narození sestry Indie.

Předkové

Reference 

Grimaldiové
Narození v roce 2018
Narození 19. dubna
Narození v Londýně
Muži
Žijící lidé